Dieser Artikel behandelt die tschechoslowakische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1980.

Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

Das tschechoslowakische Aufgebot

Endrunde 

Gruppe 1

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 2 und 3 ist die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen maßgeblich.

Im ersten Gruppenspiel verlieren die Tschechoslowaken gegen den späteren Europameister Deutschland 0:1 durch ein Tor von Rummenigge in der 57. Minute. Im zweiten Gruppenspiel wurde dann ein klarer 3:1-Erfolg gegen die Griechen eingefahren. Die Torschützen waren Panenka, Vizek und Nehoda. Im dritten Gruppenspiel kam es zur Entscheidung, ob die Tschechoslowakei oder die Niederlande sich für das kleine Finale qualifizieren sollte. Den Tschechoslowaken genügte ein Unentschieden. Nach einem Tor von Nehoda in der 16. Minute glich Kist in der 59. aus, dies reichte für die Tschechoslowakei und sie durften im kleinen Finale gegen Gastgeber Italien antreten.

Spiel um Platz Drei 

Die Tschechoslowakei ging im kleinen Finale durch ein Tor von Jurkemik in der 54. Minute in Front. In der 73. Minute konnten die Italiener durch Graziani ausgleichen. Das Spiel in der regulären Spielzeit endete 1:1, es gab keine Verlängerung und so kam es zum Elfmeterschießen.  Nachdem die Tschechoslowaken acht Mal in Folge im Elfmeterschießen getroffen haben und die Italiener ebenso, trat der italienische Nationalspieler Collovati an und verschoss. Masny traf mit seinem Elfmeter, damit wurde die Tschechoslowakei Dritter dieser Europameisterschaft.

Tschechoslowakische Torschützen 

Tschechoslowakei
1980